En dermatologie, le phototype permet de classer les individus selon la réaction de leur peau lors d'une exposition solaire.
 Dans les archives et bases de données d'illustrations, le phototype est un support photographique (négatif ou positif), visible et stable, obtenu après exposition et traitement d'une couche sensible (par opposition à l'image latente) ; ou, plus récemment, un fichier numérique obtenu par appareil photographique (ou caméra) numérique.

Références